Die Gerry Weber Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Juni 2003 in Halle (Westfalen) stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die Stella Artois Championships gespielt, welche genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Jewgeni Kafelnikow, der in diesem Jahr als Viertgesetzter schon in der ersten Runde ausschied. Neuer Turniersieger wurde erstmals Roger Federer, der topgesetzt war und im Finale Nicolas Kiefer schlug, der wie im Vorjahr das Finale erreichen konnte. Für Federer war es der achte Titel der Karriere und der vierte Titel des Jahres.
Im Doppel gewannen im vorherigen Jahr David Prinosil und David Rikl. Nur Prinosil trat erneut an und verlor an der Seite von Kafelnikow in der ersten Runde. Die Setzlistenersten Jonas Björkman und Todd Woodbridge gewannen das Turnier ohne Satzverlust und triumphierten zum achten Mal gemeinsam bei einem Turnier. Björkman hatte das Turnier bereits 1999 einmal gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen ebenfalls bei 775.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Halle (Westf.)